Iain Fraser peut faire référence à:

  (1969-), joueur de hockey sur glace de la LNH
  (1964-), joueur de soccer international canadien

Voir aussi
Ian Fraser